Sotillani – abitanti di El Sotillo
Sotillani – abitanti di Sotillo de la Ribera
Sotillani – abitanti di Sotillo de las Palomas
Sotillani – abitanti di Sotillo del Rincón